

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Daan Stuyven, (1969- ), compositeur, chanteur et guitariste belge, également acteur.
 Jasper Stuyven, (1992- ), coureur cycliste belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme